Boica a következő települések neve lehet:
 Boica, más néven Kisbánya, községközpont Romániában, Hunyad megyében
 Boica, Reketyefalva községhez tartozó falu ugyanott
 Bojca település Romániában, Szeben megyében